Hackmack ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hackmack (1900–1970), Journalist und Zeitungsverleger (Weser-Kurier)
 Hans Hackmack (Luftfahrtpionier) (1898–1928), deutscher Luftfahrtpionier
 Otto Hackmack (1922–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Gregor Hackmack, (* 1977), deutscher Sozialunternehmer und Mitbegründer von abgeordnetenwatch.de

Siehe auch:
 Hans Hackmack (Schiff), Seenotkreuzer